Ghostbusters (1984), een Amerikaanse speelfilm uit 1984 met Bill Murray en Dan Aykroyd
Ghostbusters (franchise), een mediafranchise ontstaan uit deze film
Ghostbusters (lied), het introlied van de film
The Real Ghostbusters, een animatieserie uit 1986-1991, gebaseerd op de film
The Real Ghostbusters (arcadespel), een spel gebaseerd op deze animatieserie
The Real Ghostbusters (computerspel uit 1993), een later spel gebaseerd op de animatieserie
Extreme Ghostbusters (animatieserie), het vervolg op de animatieserie The Real Ghostbusters
Extreme Ghostbusters (computerspel), een spel uit 2001 gebaseerd op deze serie
Extreme Ghostbusters: Code Ecto-1, een spel uit 2002 gebaseerd op de serie
Extreme Ghostbusters: The Ultimate Invasion, een spel uit 2004 gebaseerd op de serie
Ghostbusters (rollenspel), een rollenspel gebaseerd op bovenstaande film
Ghostbusters (computerspel uit 1984)
Ghostbusters (computerspel uit 1990)
Ghostbusters (computerspel uit 2006)
Ghostbusters: The Video Game, een computerspel uit 2009
Ghostbusters Spooktacular, een voormalig pretpark in Universal Studios Florida
Ghostbusters: Legion, een vierdelige stripserie uit 2004-2005
Ghostbusters (2016), een remake/reboot van deze film
Ghostbusters: Afterlife, een vervolg/reboot uit 2021
Ghostbusters II, een Amerikaanse film uit 1989, het vervolg op de film uit 1984
Ghostbusters II (computerspel), een spel gebaseerd op deze film
The Ghost Busters, een televisieserie uit 1975
Filmation's Ghostbusters, een tekenfilmserie uit 1986-1987, gebaseerd op de tv-serie
Ghostbusters: Legacy, een Amerikaanse film uit 2021